Таблетерос има више значења:

 Таблетерос (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Таблетерос (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Таблетерос (Канатлан), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику